

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 47-е Олимпийские игры. Победа Алкмеона Афинского.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 В 1 луне, в день гэн-цзы умер сюйский нань Си-во (Чжао-гун), похоронен летом.
 В 1 луне, в день дин-вэй умер князь Цай Вэнь-хоу (Шэнь), ему наследовал сын Гу (Цзин-хоу, эра правления 591—543). цайский Вэнь-гун был похоронен летом.
 В 6 луне, в день гуй-мао было солнечное затмение (отмечено и в «Ши цзи»). По современным данным , в 592 году до н. э. в Китае не могло наблюдаться затмений; ближайшее затмение, наблюдавшееся в Китае, произошло 30 сентября 591 года до н. э. 
 Цзин-гун созвал съезд князей, в котором приняли участие лишь Вэй, Цао и Чжу (Л. С. Васильев, ссылаясь на «Чуньцю», говорит об отсутствии Лу, но в русском переводе «Чуньцю» луский гун упомянут среди участников. Согласно «Чуньцю», в 6 луне, в день цзи-вэй князья Цзинь, Вэй, Цао, Чжу и Лу заключили договор в Дуань-дао.
 (по гл.32 «Ши цзи» — весной 593 г.) цзиньский посол Ци Кэ отправился в Ци с приглашением на съезд. Но над ним там посмеялась женщина (жена циского князя — дочь Сяо Тун-шу — смеялась над его хромотой), и он в гневе вернулся (согласно Гунъяну и Гуляну, смеялась мать князя). По изложению гл.39 «Ши цзи», Ци Кэ был горбат, луский посол хром, а вэйский посол крив, а цисцы поручили сопровождать их лиц с теми же недостатками, и мать князя насмехалась над ними, Васильев считает эти детали недостоверными.
 Ци Кэ поклялся духом реки Хуанхэ и потребовал от цзиньского князя начать войну с Ци, но князь отказался, узнав, что предлогом является личная обида. Когда циские послы прибыли в Цзинь, Ци Кэ схватил 4 послов в Хэнэе и убил их.
 Согласно «Цзо чжуань», Фань У-цзы (Ши Хуэй) подал в отставку (эпизод 138 «Го юй»), и Ци Кэ стал управлять Цзинь.
 Осенью луский гун вернулся со съезда.
 В 11 луне, в день жэнь-у умер Шу-хи, младший брат луского князя.

См. также

Примечания